Nederlands basketbalteam (mannen)
 Nederlands basketbalteam (vrouwen)